Jasmine Paolini e Jil Teichmann erano le campionesse in carica, ma hanno scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Sophie Chang e Angela Kulikov hanno sconfitto Miyu Katō e Aldila Sutjiadi con il punteggio di 6-3, 4-6, [10-6].

Teste di serie 

  Irina Bara /  Monica Niculescu (semifinale)
  Aleksandra Krunić /  Katarzyna Piter (ritirate)

  Miyu Katō /  Aldila Sutjiadi (finale) 
  Han Xinyun /  Aleksandra Panova (quarti di finale)

Wildcard 

  Anna Klasen /  Tamara Korpatsch (primo turno)

  Nastasja Schunk /  Ella Seidel (quarti di finale)

Protected ranking 

  Julia Lohoff /  Laura Ioana Paar (primo turno)

Alternate 

  María Carlé /  Laura Pigossi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hamburg European Open 2022